Santo Estêvão  steht für:

 Heiliger Stephan – mehrere Heilige

Santo Estêvão heißen folgende geographische Objekte:

 Santo Estêvão (Benavente), Gemeinde im Concelho de Benavente, Portugal
 Santo Estêvão (Chaves), Gemeinde im Concelho de Chaves, Portugal
 Santo Estêvão de Briteiros, Gemeinde im Concelho Guimarães, Portugal
 Santo Estêvão (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa, Portugal

Orte, Gemeindeteile:
 Santo Estêvão (Bahia), Ort im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Santo Estêvão (Alenquer), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Alenquer, Portugal
 Santo Estêvão de Bastuço, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos, Portugal
 Santo Estêvão do Penso, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Santo Estêvão (Estremoz), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Estremoz, Portugal
 Santo Estêvão de Barrosas, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada, Portugal
 Santo Estêvão das Galés, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mafra, Portugal
 Santo Estêvão (Sabugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sabugal, Portugal
 Santo Estêvão (Tavira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tavira, Portugal

sowie:
 zahlreiche Kirchen, siehe Sankt Stefan #Stephanskirche

Siehe auch:
 Sankt Stefan – dort auch zu anderen Sprachen